Tafelstein bezeichnet

 den Berg Tafelstein (Riesengebirge) (poln. Skalny Stół, tschech. Tabule; Höhe 1281 m) im Riesengebirge an der tschechisch-polnischen Grenze
 einen Grenzstein auf dem Smrk (Isergebirge)
 die Vorform des Brillantschliffs
 einen im Tafelschliff geschliffenen Schmuckstein